Aliénor d'Angleterre peut désigner :
 Aliénor d'Angleterre (1161-1214), fille d'Henri II d'Angleterre, épouse d'Alphonse VIII de Castille ;
 Aliénor d'Angleterre (1215-1275), fille de Jean d'Angleterre, épouse de Guillaume le Maréchal, puis de Simon V de Montfort ;
 Aliénor d'Angleterre (1269-1298), fille d'Édouard  d'Angleterre, épouse d'Henri III de Bar ;
 Aliénor d'Angleterre (1306-1311), fille d'Édouard  d'Angleterre ;
 Aliénor d'Angleterre (1318-1355), fille d'Édouard II d'Angleterre, épouse de Renaud II de Gueldre.

Homonymie dynastique